Scleroderma, från grekiska σκληρός skleros ("hård") och δέρμα derma ("hud"), kan avse:

 Scleroderma (svamp) – ett släkte av svampar i familjen rottryfflar
 Sclerodermia – latin för en reumatisk sjukdom och bindvävssjukdom där huden först blir tjock och förhårdnad genom ökad kollagenbildning, senare tunn och stram, se sklerodermi